WPF steht für:
 Wahlpflichtfach 
 Westfälische Pflegefamilie
 Windows Presentation Foundation
 World Puzzle Federation
 World’s Parkour Family
  

 
WPF